Varias obras civiles llevan el nombre de Puente de los Ingleses:

El Cargadero de Orconera en El Astillero, España.
El Puente de los Ingleses, en Burgos (España).
El Puente de Los Ingleses, en Sama de Langreo (España)